Ржищевский заказник:

 Ржищевский заказник общегосударственного значения — ландшафтный заказник в Ржищевском районе (Киевская область, Украина)
 Ржищевский заказник местного значения — ландшафтный заказник в Ржищевском районе (Киевская область, Украина)